Příjmení Moulík nosí více osobností:

 Arnošt Moulík (1935–2022) – český dirigent (Orchestru Smetanova divadla v Praze), držitel Ceny Thálie
 Jan Moulík (?–?) – starosta Přerova v letech 1939–1940
 Ladislav Moulík (1892–1942) – český tělovýchovný pracovník a člen sokola, účastník druhého odboje

ženy
 Miroslava Moulíková (* ?) – česká flétnistka

jiné
 Moulíkova – ulice u Smíchovského nádraží v Praze
 Moulík.cz – internetové stránky o domácích a volně žijících zvířatech z celého světa

fiktivní osoby
 podle pověsti nechal sedlák Moulík postavit kapli na břehu Dublinského rybníka u vsi Dubliny
 zahradník Moulík z knihy Uprchlík na ptačím stromě od Ondřeje Sekory

Česká příjmení